Buddy může být:

 jméno
 Buddy DeFranco (1923–2014) – americký jazzový klarinetista
 Buddy Guy (* 1936) – americký bluesový kytarista a zpěvák
 Buddy Holly (1936–1959) – americký zpěvák a kytarista
 Buddy Johnson (1915–1977) – americký jazzový klavírista
 Buddy Miles (1947–2008) – americký bubeník
 Buddy Montgomery (1930–2009) – americký jazzový klavírista a vibrafonista
 Buddy Rich (1917–1987) – americký jazzový bubeník
 jiný význam
 Buddy Bears – Mezinárodní umělecká výstava
 Buddy (skupina) – americká hudební skupina